El término Décima puede referirse a:

 La décima, un tipo de poesía de 10 versos;
 La décima, un tipo de poesía popular en Perú;
 El impuesto de la décima, implantado en 2007 en los Países Bajos por el III Duque de Alba.
 La Décima, una de las parcas romanas.
 Decima, motor de videojuego desarrollado por Guerrilla Games.
 Décimas, tienda de ropa deportiva.